Антоня́к — українське і польське ( / Анто́няк) прізвище, походить від імені Антон.

Відомі носії 
 Анастасія Антоняк (1997) — українська плавчиня в ластах, світова рекордсменка.
 Божена Антоняк (1971) — українська перекладачка, мовознавиця-славістка, лексикограф, видавниця.
 Марта Антоняк (1986) — польська художниця.

Примітки

Див. також 
 Антоненко
 Антонець
 Антоненко
 Антонець
 Антонів
 Антонович
 Антонюк
 Антонюки

Українські прізвища
Прізвища на -як